Der § 303 StGB behandelt
 im deutschen Strafgesetzbuch die Sachbeschädigung.
 im österreichischen Strafgesetzbuch die fahrlässige Verletzung der Freiheit der Person oder des Hausrechts durch einen Beamten.